Grinting (Bulakamba)
 Grinting (Tulangan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing